Балш има више значења:

 Балш
 Балш (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Балш (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Балш (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Балш (Олт), општина у округу Олт у Румунији